Las Misiones kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Misiones, Mexiko, ort, Guanajuato, Uriangato,

Paraguay 

 Misiones (departement), 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Paraguayförgreningar